Il doppio del torneo di tennis Paris Open 1970, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Pancho Gonzales e Ken Rosewall che hanno battuto in finale Tom Okker e Marty Riessen 6-4 7-6 7-6

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Paris Open 1970